Гребешок:
 Гребешок — мясистый нарост на голове у птиц.
 Гребешок — род вязаной шапки, отдалённо напоминающий петушиный гребень.
 Гребешок — разновидность расчёски.
 Морские гребешки — двустворчатые моллюски из сем. Pectinidae.
 Гребешок — село в Абхазии.
 Гребешок — историческое место в Нижнем Новгороде.

См. также